Castroverde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castroverde de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Castroverde (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Castroverde (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar